Alfredo Chiappori (1940-2022) –  disegnatore e scrittore italiano;
 Boris Biancheri Chiappori (1930-2011) – diplomatico e scrittore italiano, Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, dal 1995 al 1997;
 Giacomo Chiappori (1953) – politico italiano.